Энда:

Люди
 Энда Аранский (ум. ок. 530) — святой Аранский.
 Энда Кеннсалах — король Лейнстера (середина V века), основатель ирландского рода Уи Хеннселайг.

См. также
 Эдна
 Энди